Force se poate referi la:

 Force, Marche, comună din provincia Ascoli Piceno, regiunea Marche, Italia
 Force, formație rock suedeză
 Gene Force, pilot de curse auto american